«Контрабандист» — художественный фильм. Другое название — «В поисках Золотого фаллоса».

Сюжет 
«Золотой фаллос» — уникальное произведение искусства древней цивилизации индейцев Южной Америки. Каким-то причудливым образом это сокровище в эпоху Петра Первого оказалось в России. А в наши дни сокровище попало в руки преступной московской группировки.

Главный герой фильма Сергей Иеронимов, попавший в трудную жизненную ситуацию, связывается с бандой «латинос», чтобы решить свои проблемы и оказывается вовлечённым в опасную историю по поиску «Золотого фаллоса».

В ролях 
 Сергей Газаров — Миша
 Наталья Крачковская — мама Миши
 Хосе Пелайо — Гилберто
 Хорхе Герра — контрабандист
 Лус Кроксатто — подруга Миши
 Армен Джигарханян — Эдик
 Леонид Куравлёв
 Борислав Брондуков — мафиозо
 Сергей Никоненко — Никанор
 Ольга Толстецкая — Марья Ивановна
 Мария Виноградова — колдунья
 Ксения Кутепова — Русакова
 Полина Кутепова — Русакова

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Себастьян Аларкон, Александр Бородянский
 Режиссёр: Себастьян Аларкон
 Оператор: Сергей Тараскин
 Художник: Себастьян Аларкон

См. также 
 Невероятные приключения итальянцев в России

Кинокомедии 1992 года
Фильмы Чили
Криминальные комедии России
Фильмы России 1992 года
Фильмы Себастьяна Аларкона